Thron bezeichnet:

 Stuhl, auf dem ein Monarch sitzt: Thron
 die Monarchie
 Kloster Thron, einem ehemaligen Zisterzienserinnenkloster bei Wehrheim;
 Thron (Schwarzenbach am Wald), einem Ortsteil der Stadt Schwarzenbach am Wald in Oberfranken;
 Einer Ordnung der Engelshierarchien der christlichen Mythologie, siehe Neun Chöre der Engel.

Siehe auch
 Tron
 Dhron (Fluss)
 Dhron, Ortsteil von Neumagen-Dhron